Helbeek (Hasselt)
 Helbeek (Venlo)
 Helbeek (vesting Venlo)